Palmerston puede referirse a:

Personas 
 Lord Palmerston, primer ministro del Reino Unido durante el .

Lugares 
 Palmerston, localidad de Australia;
 Isla Palmerston, en Islas Cook.